Tsai Chin - uma atriz, escritora e roteirista chinesa. 
2240 Tsai - um asteroide da cintura principal com um diâmetro de 24,87 quilómetros, a 2,6503082 UA.
Tsai Ming-Liang - um cineasta malaio. 
Liang Tsung Tsai - um mestre das artes marciais dedicado ao Tai Chi Chuan, escreveu, na década de 1970, um livro sobre esta arte.
Jolin Tsai - uma cantora e atriz de mandopop de Taiwan.
Tsai Ing-wen - a atual presidente de Taiwan.

Desambiguação